Gogolewko ist der Name zweier polnischer Orte:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Gogolewko (Książ Wielkipolski)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Gogolewko (Dębnica Kaszubska) (Neu Jugelow, Kreis Stolp/Pommern)